Alejandro Quiroz – ex cestista venezuelano
 David Quiroz – calciatore ecuadoriano
 Franco Quiroz – calciatore argentino
 Waldo Quiroz – ex calciatore cileno